Nacospatangus är ett släkte av sjöborrar. Nacospatangus ingår i familjen sjömöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjömöss
Nacospatangus